Коскатлан има више значења:

 Коскатлан (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Коскатлан (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Коскатлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Коскатлан (Коскатлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Коскатлан (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Коскатлан (Коскатлан, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику